

Cinema 
Il passaggio (Le Passage) – film del 1986 diretto da René Manzor

Letteratura 
Il passaggio – romanzo di Sibilla Aleramo del 1919
Il passaggio (Passage de Milan) – romanzo di Michel Butor del 1954
Il passaggio (Le Passage) – romanzo di Jean Reverzy del 1954
 Il passaggio – romanzo di Minnie Minoprio del 1992
Il passaggio – romanzo di Leonardo Gori del 2002
Il passaggio (The Passage) – romanzo di Justin Cronin del 2010
Il passaggio (The Crossing) – romanzo di Michael Connelly del 2015

Televisione 
 Il passaggio (Passage) – episodio in due parti della seconda stagione di Alias
 Il passaggio (The Passage) – episodio della terza stagione di Battlestar Galactica